

Patronymie 

Bruno Ferreira Bonfim (1989-), footballeur brésilien
Caio Bonfim (1991-), athlète brésilien
Dante Bonfim Costa Santos (1983-), footballeur brésilien
Éder José de Oliveira Bonfim (1981), footballeur luso-brésilien
Marlos Romero Bonfim (1988-), footballeur brésilien

Toponymie

Brésil

 Bonfim est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Bonfim est une municipalité de l'État de Roraima
 Bonfim est un quartier de la municipalité de Salvador, capitale de l'État de Bahia
 Bonfim do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí
 Bonfim est un quartier de la municipalité de Santa Maria, dans l'état de Rio Grande do Sul

Portugal
 Bonfim est une freguesia de Porto.